Dalni (Novovelitxkovskaia), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Dalni (Rassvet), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Dalni (Guéimanovskaia), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Dalni (Kuban), locailtat del territori de Krasnodar, Rússia
 Dalni (Crimea), localitat de la República de Crimea, Rússia
 Dalni (Kamtxatka), localitat del territori de Kamtxatka, Rússia
 Dalni (Komi), localitat de la República de Komi, Rússia
 Dalni (Leningrad), localitat de la província de Leningrad, Rússia
 Dalni (Lípetsk), localitat de la província de Lípetsk, Rússia
 Dalni (Samara), localitat de la província de Samara, Rússia

 Dalni (Bielorússia), localitat de Bielorússia

 Dalni (Kazakhstan), localitat del Kazakhstan

 Dalni, antic nom de l'actual ciutat de Dalian, Xina